Etowah kan syfta på:

 Etowah, Arkansas
 Etowah, North Carolina
 Etowah, Tennessee

Se även 
 Etowah County